Peach ("pesca" in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Peach – gruppo musicale inglese
 Peach – gruppo musicale britannico
 Peach – singolo di Prince del 1993
 Peach/Heart – singolo di Ai Ōtsuka del 2007
 Peach – singolo di IU del 2012

Persone 
 Ben Peach – geologo britannico
 Bill Peach – giornalista australiano
 Clement Blair Peach – attivista neozelandese
 Charles William Peach – naturalista britannico
 Daryl Peach – giocatore di biliardo inglese
 David Peach – calciatore inglese
 Kenneth Peach – cinematografo statunitense
 Len Peach – imprenditore britannico
 Mary Peach – attrice sudafricana di origini britanniche
 Stuart Peach – ufficiale britannico

Altro 
 Peach – rete sociale
 Peach – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
 Principessa Peach – personaggio dell'universo di Mario
 Peach Aviation – compagnia aerea giapponese
 Peach – ex titolo del cortometraggio animato Big Buck Bunny

Pagine correlate 
 Peaches